Покровка (Воронежская область):

 Покровка — село в Павловском районе.
 Покровка — хутор в Подгоренском районе.